Соревнования в санном спорте среди мужчин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 10 и 11 февраля. Местом проведения соревнований стал центр санных видов спорта «Альпензия», расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. В соревновании приняли участие 40 спортсменов из 20 стран. Каждая страна могла быть представлена максимум 3 спортсменами.

Олимпийским чемпионом 2010 и 2014 годов в этой дисциплине являлся немецкий саночник Феликс Лох, который выступал и в Корее. Серебряный (Альберт Демченко) и бронзовый (Армин Цёгеллер) призёры Игр 2014 года завершили карьеру и не выступали на Играх 2018 года.

Феликс Лох лидировал после трёх заездов, но совершил очень грубую ошибку в 4-м заезде и не сумел попасть даже в тройку призёров.

23-летний Давид Гляйршер стал всего вторым австрийцем, который выиграл золото в этой дисциплине на Олимпийских играх. Ранее это удавалось только Манфреду Шмиду 50 лет назад на Играх в Гренобле. Ранее Гляйршер никогда не побеждал на этапах Кубка мира, а на чемпионатах мира не поднимался выше 7-го места.

Кристофер Маздзер из США стал первым в истории саночником не из Европы, выигравшим медаль в этой дисциплине на Олимпийских играх.

В борьбе за бронзу немец Йоханнес Людвиг опередил итальянца Доминика Фишналлера на 0,002 сек. Фишналлер в последнем заезде установил новый рекорд трассы (47,475).

Шива Кешаван первым среди представителей Индии принял участие в 6 зимних Олимпийских игр.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты 
В 4-м заезде участвуют 20 лучших по итогам первых трёх заездов.

Ссылки 
 Протокол на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIS)